wywilżna karłowata (Drosophila melanogaster) – gatunek muchówek z rodziny wywilżnowatych
 Drosophila – rodzaj muchówek z rodziny wywilżnowatych